uitlekken (informatie), het (uit)lekken van informatie
 uitlekken (koken), het uitlekken bij het koken
 uitlekken (anatomie), het anatomisch fenomeen na geslachtsgemeenschap